Rue de Nuits à Lyon ;
 Rue de Nuits à Paris.